Duchang bezeichnet:

 Duchang (都昌县), Kreis der Stadt Jiujiang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Duchang (Duchang) (都昌镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Duchang (Changyi) (都昌街道), Straßenviertel der Stadt Changyi in der chinesischen Provinz Shandong